Силакајоапам има више значења:

 Општина Силакајоапам (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Силакајоапам (Силакајоапам, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику